Noc může označovat:

 noc – doba od západu do východu slunce, opak dne
 Noc (Campbell) – sci-fi povídka amerického spisovatele Johna W. Campbella
 Noc (píseň) – dílo ruského písničkáře Nikolaje Noskova
 noc ve výtvarném umění – symbolické zobrazení noci, např.
 Alegorie noci – sousoší M. B. Brauna v Královské zahradě

součást názvu historických nočních událostí
 Bartolomějská noc – povraždění hugenotů ve Francii v roce 1572
 Křišťálová noc – protižidovský pogrom v nacistickém Německu roku 1938
 Noc dlouhých nožů – čistka uvnitř nacistického hnutí v roce 1934